Une trissectrice aussi appelée trisectrice est l'une des deux droites qui partagent un angle en trois angles de même mesure. Par abus de langage, on parle aussi de courbe trisectrice pour désigner les courbes auxilaires permettant de résoudre le problème de trisection de l'angle, telles la courbe inventée par Hippias d'Élis, ou la conchoïde de Nicomède.

Si la construction d'une trisectrice d'un angle droit est triviale, Pierre-Laurent Wantzel a montré (1837), par le théorème dit de Wantzel, que la trisection d'un angle quelconque « à la règle et au compas » est impossible.

Voir aussi 
 Bissectrice
 Théorème de Morley
 Quadratrice d'Hippias
 
 Trisectrice de Maclaurin

Angle